Регумьель-де-ла-Сьерра ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда.  Занимает площадь 21 км². Население — 411 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Regumiel

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса